Модран може бити:

 Модран (Бијељина), насеље у Општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Модран (Дервента), насеље у Општини Дервента, Република Српска, БиХ